Аврен — топоним в Болгарии:
 Аврен — село в Варненской области;
 Аврен — община в Варненской области;
 Аврен — село в Кырджалийской области.